Заречный сельский округ

Российская Федерация

Томская область 

 Заречный сельский округ Томского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Заречный сельский округ Тунгиро-Олёкминского района

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Заречный сельский округ Есильского района